

Барановець, Барновець () — село в гміні Лабова Новосондецького повіті Малопольського воєводства
 Барановець () — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства